Het ATP-toernooi van Madrid 2009 werd gehouden van 9 tot 17 mei 2009. Het was voor het eerst dat het toernooi op gravel werd gehouden. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Caja Mágica in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De Zwitser Roger Federer won het toernooi door in de finale Rafael Nadal te verslaan met 6-4 en 6-4.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2009 trok ongeveer 185.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Trivia 
 In de halve finale speelden Rafael Nadal en Novak Djokovic een marathonpartij van 4 uur en 3 minuten. Nadal won de partij met 3-6, 7-6(5), 7-6(9). De partij is de langste best-of-three wedstrijd sinds de jaren '90.

ATP-toernooi van Madrid
Madrid